Страсти:

 сильные чувства, с трудом управляемые рассудком;
 то, что вызывает чувство страха, ужаса;
 (книжн.) страдания, мучения.

 Страсти — музыкальное произведение на евангельский сюжет о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
 «Страсти» (1999—2007) — американский телесериал.

См. также